CAF:s kvalspel till världsmästerskapet i fotboll 2018 är fotbollskonfederationen Caf (Afrika) kvaltävlingar till världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland. 53 av CAF:s 54 medlemmar tävlar om 5 direktplatser till mästerskapet. Kvalet inleddes 5 oktober 2015 och avslutas i oktober 2017.

Deltagande landslag
Samtliga 54 Fifa-affilierade CAF-medlemmar var anmälda till att delta i kvalspelet. Zimbabwe var det enda laget som ej fick delta i spel på grund av en obetald lön till lagets dåvarande före detta förbundskapten José Claudinei.

Fifas världsranking för herrar för juli 2015 låg till grund för vilka lag som deltog i den första omgången, och vilka lag som avancerade direkt till den andra omgången. Lagen som var rankade på plats 1–27 avancerade direkt till den andra omgången, och lag rankade 28–53 spelade om de återstående 13 platserna till den andra omgången. Listan nedan visar de deltagande landslagen, sorterade efter rankingnummer (som står inom parentes).

Niger måste delta i den första omgången då laget hade färre rankingpoäng än Benin och Libyen. Samtliga tre lag stod på rankingplats 96, men Benin hade 345,46 poäng, Libyen 345,35 poäng och Niger 345,31 poäng. Fifa rundar av rankingpoängen till närmsta heltal (i detta fall 345 poäng).

 (19)
 (21)
 (25)
 (32)
 (39)
 (42)
 (47)
 (52)
 (55)
 (57)
 (58)
 (60)
 (61)
 (63)

 (65)
 (70)
 (71)
 (72)
 (73)
 (78)
 (83)
 (84)
 (90)
 (92)
 (95)
 (96)
 (96)

 (96)
 (101)
 (108)
 (111)
 (112)
 (114)
 (120)
 (122)
 (128)
 (131)
 (131)
 (133)
 (138)

 (139)
 (143)
 (161)
 (170)
 (173)
 (180)
 (186)
 (187)
 (189)
 (195)
 (204)
 (205)
 (207)

Resultat

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Referenser

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (CAF)